Павел Сысоев:

 Сысоев, Павел Васильевич (1901—1981) — советский военачальник, генерал-майор.
 Сысоев, Павел Яковлевич (1941—1982) — советский легкоатлет.